Terminy ogólne:
 łacha – dawny odcinek rzeki tworzący jezioro
 łacha – ławica rzeczna będąca wałem piasku na rzece

 Nazwy w Polsce
 Łacha – jezioro w Józefowie w województwie mazowieckim
 Łacha – jezioro w gminie Turośl w województwie podlaskim
 Łacha – dawne jezioro w Warszawie
 Łacha – rzeka w woj. mazowieckim, prawy dopływ Zagożdżonki 
 Łacha – rzeka, lewy dopływ Baryczy

 Łacha – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock 
 Łacha – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Łacha – gromada